Plastrong eller plastron kan syfta på 

 Plastrong (kravatt) – ett plagg besläktat med slipsen
 Plastrong (skyddsplagg) – ett skyddsplagg inom t.ex. fäktning
 Plastron – bukskölden på sköldpaddor